Samuel Arnold può riferirsi a:
Samuel Arnold (1742-1802) – compositore, organista e musicologo inglese
Samuel James Arnold (1774-1852) – commediografo, figlio del precedente, fondatore dell'English Opera House
Samuel Arnold (1806-1869) – politico statunitense, rappresentante del Connecticut
Samuel Arnold (1838-1906) – cospiratore statunitense
Samuel G. Arnold (1821-1880) – politico statunitense, rappresentante del Rhode Island
Samuel W. Arnold (1879-1961) – politico statunitense, rappresentante del Missouri